Piasecki ist der Familienname folgender Personen:
 Bartosz Piasecki (* 1986), norwegischer Fechter
 Bolesław Piasecki (1915–1979), polnischer Politiker, Anwalt und Offizier
 Francis Piasecki (1951–2018), französischer Fußballspieler polnischer Abstammung
 Frank Piasecki (1919–2008), US-amerikanischer Ingenieur
 Jeremy Piasecki (* 1978), US-amerikanischer Wasserballtrainer und Marinesoldat
 Lech Piasecki (* 1961), polnischer Radrennfahrer
 Mario Piasecki (* 1960), argentinischer Springreiter
 Sergiusz Piasecki (1901–1964), polnischer Schriftsteller
 Stefan Piasecki, deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler

Piasecki bezeichnet:
 Piasecki Helicopter Corporation, US-amerikanischer Hubschrauberhersteller
 Piasecki Aircraft Corporation, US-amerikanischer Luftfahrzeughersteller